Scott Adams (ur. 1952) – amerykański twórca gier komputerowych
 Scott Adams (ur. 1957) – amerykański rysownik